Petrovići je lahko:
 Petrovići, Bosna in Hercegovina
 Petrovići, Vrbovsko (Hrvaška)
 Petrovići, Nikšić (Črna gora)
 Petrovići, Podgorica (Črna gora)